

Geografia 
 Agdal – villaggio nel distretto di Rewa, in India
 Giardini Agdal – giardini nella medina di Marrakech, in Marocco
 Stazione di Rabat-Agdal – stazione nel quartiere Agdal di Rabat, in Marocco

Persone 
 Nina Agdal – modella danese